Jüan-ťiang může být

 Jüan-ťiang (řeka v Chu-nanu) – řeka v provincii Chu-nan ústící do jezera Tung-tching;
 Jüan-ťiang (okres v Chu-nanu) – městský okres v městské prefektuře I-jang v provincii Chu-nan;
 Jüan-ťiang (Jün-nan) – chanijský, iský a tajský autonomní okres v městské prefektuře Jü-si v provincii Jün-nan;
 Jüan-ťiang – čínské jméno pro Rudou řeku.

Podobné jméno:
 Jüan Ťiang (asi 1671 – asi 1746) – čínský malíř.